Среднеегорлы́кское сельское поселение — муниципальное образование в составе Целинского района Ростовской области.

Административный центр поселения — село Средний Егорлык.

Административное устройство 
В состав Среднеегорлыкского сельского поселения входят:
 село Средний Егорлык;
 хутор Дачный;
 хутор Новодонской;
 хутор Чичерин.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Целинского района